Левобере́жный райо́н - название административно-территориальных единиц, лежащих на левом берегу соответствующей реки (в отличие от правобережных районов):

 Левобережный район — район в Воронеже.
 Левобережный район — район в Москве, в Северном административном округе.
 Левобережный район — район в Мариуполе.

См. также 
 Левобережный округ (Липецк)
 Левобережный (значения)
 Левобережная
 Левобережье